Муассан, Анри — французский химик. 
 Муассан — небольшой ударный кратер в бассейне кратера Менделеев на обратной стороне Луны.